Història de la literatura catalana és estudi panoràmic i exhaustiu, en onze volums, de les lletres catalanes de tots els temps, publicat entre el 1964 i el 1988.

Contingut de l'obra 
Història de la literatura catalana és un obra de divulgació i d'abast enciclopèdic, la més extensa que mai s'ha dedicat a la literatura catalana, bastida al llarg de dècades i concebuda per Martí de Riquer, en la qual l'anàlisi s'elabora a partir de la lectura directa dels textos i la recerca erudita de documents.

Els quatre primers volums de la nova edició (tres en la primera edició) daten del 1980 i són un profund estudi de la literatura medieval i de la de la Decadència, un seguit de monografies completes, escrites per Riquer i publicades, en primera edició, l'any 1964. El rigor en el judici crític i la seva sòlida formació literària continuaren vius en el treball d'Antoni Comas l'any 1972, quan s'encarregà dels llibres en llengua catalana del , fossin literaris o no (volums 5 i 6 de la darrera edició, 1980), com també en els cinc volums, dedicats als  i XX, des del 1808 fins al 1975, dirigits i coordinats per Joaquim Molas i amb la col·laboració dels principals especialistes del país i publicats entre el 1986 i el 1988. Una obra insigne de la historiografia catalana que recull el mestratge de Manuel Milà i Fontanals, Antoni Rubió i Lluch i Jordi Rubió i Balaguer, i aplica les millors aportacions crítiques contemporànies. És una indiscutible obra de referència en els estudis d'història de la literatura catalana.

Referències 

Història de la literatura
Literatura catalana medieval
Literatura catalana de l'edat moderna
Literatura catalana contemporània